Иренский — название нескольких населённых пунктов:
 Иренский — посёлок в Кунгурском районе Пермского края.
 Иренский — посёлок в Уинском районе Пермского края.